Эдуард Гольцман:
 Гольцман, Эдуард Данилович (1934—2016) — советский и российский детский поэт; член Союза писателей России.
 Гольцман, Эдуард Соломонович (1882—1936) — российский революционер, член Левой оппозиции, фигурант Первого московского процесса.
 Примечания